Josh Johnson – calciatore trinidadiano
Josh Johnson – cestista ugandese
Josh Johnson – giocatore di baseball statunitense
Josh Johnson – giocatore di football americano statunitense
Josh Johnson – musicista statunitense